El Torneig de les Tres Nacions de l'any 1999, fou la quarta edició d'aquesta competició, realitzada entre el 10 de juliol i el 28 d'agost. Els All Blacks recuperarien l'hegemonia perduda en l'edició anterior i s'apuntarien el seu tercer títol.

Classificació

Resultats

Referències 

Edicions del The Rugby Championship